Philip K. Dick, escriptor de ciència-ficció dels Estats Units
 Poliquistosi renal (del seu nom en anglès Polycystic Kidney Disease), malaltia genètica que provoca l'aparició de molts quists en els ronyons
 pKd també és el símbol de la constant de dissociació, constant d'equilibri de les reaccions de dissociació química